Cet article dresse une liste des espaces verts de Paris, en France.

Statistiques 

En , Paris comptait 450 espaces verts, répartis ainsi :
 2 bois, totalisant  ha, soit 17,5 % de la superficie totale de la commune. Le bois de Vincennes comprend en outre l'arboretum de l'école du Breuil, le jardin tropical de Paris et le parc floral de Paris, et le bois de Boulogne le parc de Bagatelle, le jardin d'acclimatation, le jardin des serres d'Auteuil et le jardin du Pré-Catelan.
 17 parcs, sur 203 ha (36,7 % de la superficie des espaces verts, hors bois) ;
 145 jardins, sur 207 ha (37,4 %) ;
 275 squares, sur 120 ha (21,7 %) ;
 8 promenades, 4 esplanades, 4 mails, 2 allées, 1 aire de jeux, 1 clos et 1 rond-point, sur 23 ha (4,2 %).

Le « jardin » n'est pas officiellement défini, si ce n'est qu'il s'agit d'un équipement présentant de la végétation. Comme les voies, le jardin peut être public, privé ouvert au public, privé fermé au public ou hypothétiquement du domaine privé de la commune fermé au public. Plusieurs institutions religieuses ou hospitalières offrent à la capitale française des jardins privés ouverts au public de grande qualité.

Du point de vue des arrondissements, la répartition s'effectuait ainsi :

Outre les bois, le plus grand espace vert parisien est le parc de la Villette (55 ha). Le plus petit est le jardin Alice-Saunier-Seïté ().

Bibliographie 
 Béatrice de Andia, Gabrielle Joudiou et Pierre Wittmer, Cent jardins à Paris et en Île-de-France, Action artistique de la ville de Paris, 1992 .
 Alexandra d'Arnoux et Bruno de Laubadère, Jardins secrets de Paris, Flammarion, 2014.
 Alain Baraton, Mes Jardins de Paris, Grasset, 2020.
 Jacques Barozzi, Guide des 400 jardins publics de Paris, Hervas, 1992.
 Martine Constans, Jardiner à Paris au temps des rois, Action artistique de la Ville de Paris, 2004.
 Pierre Faveton, Squares, parcs et jardins de Paris, Charles Massin, 2011.
 Patrice de Moncan, Les Jardins du baron Haussmann, Les Éditions du Mécène, 1993 (rééd. 2019). 
 .
 Anne Soprani, Paris jardin : Promenade historique dans les parcs et jardins de chaque arrondissement, éditions Paris-Méditerranée, 1998.
 Jan Synowiecki, Paris en ses jardins : Nature et culture urbaines au , Champ Vallon, 2021.
 Simon Texier, Parcs et jardins dans l'urbanisme parisien. - siècles, Action artistique de la ville de Paris, 2001,  .
 Séances du Conseil de Paris.

 .
 Parcs et jardins de Paris à pied, Fédération française de randonnée pédestre (FFRP), 2000, 4 rééd. 2012 sous le titre Parcs, jardins et bois de Paris à pied''.

Notes, sources et références

Annexes

Articles connexes 
 Liste de parcs et jardins publics de France
 Liste des jardins partagés de Paris
 Paris
 Catégorie:Odonyme se référant à une personnalité
 Catégorie:Voie de Paris se référant à un nom de femme
 Catégorie:Espace vert parisien se référant à un nom de femme
 Adolphe Alphand (1817-1891), considéré comme le père des espaces verts parisiens

Lien externe 
 .

Espaces verts de Paris
Espaces verts